Джулье́т Энн Вирджи́ния Сти́венсон (; 30 октября 1956, , Эссекс, Англия, Великобритания) — английская актриса и певица.

Биография 
Джульет Энн Вирджиния Стивенсон родилась 30 октября 1956 года в  (Эссекс, Англия, Великобритания) в семье офицера армии Майкла Гая Стивенсона и учительницы Вирджинии Рут Стивенсон (в девичестве — Маршалл).

Карьера 
Джульет снимается в кино с 1980 года и за это время она стала лауреатом 10-ти премий: «CableACE Award» (1989),Кинофестиваль в Ситжесе (1991), «Mystfest» (1992), Fantasporto (1992), «Evening Standard British Film Awards» (1992), Avoriaz Fantastic Film Festival (1992), «Broadcasting Press Guild Awards» (1996), Национальный совет кинокритиков США (2002), «Dallas OUT TAKES» (2002) и «Australian Film Institute» (2002).

Также Джульет является певицей.

Личная жизнь 
С 1993 года Джульет состоит в фактическом браке с антропологом, кинорежиссёром и сценаристом  (род.1943). У пары есть двое детей — дочь Розалинд Ханна Броди (род.1994) и сын Габриэль Джонатан Броди (род.2000).

Фильмография

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Великобритании
Актрисы озвучивания Великобритании